Betty Vio ou Betty Spitzeder (1806-1872), chanteuse classique italo-autrichienne. Elle est l'épouse de Josef Spitzeder et la mère d'Adele.
 Josef Spitzeder (-1832), acteur et chanteur allemand. Il est l'époux de Betty et le père d'Adele.
 Adele Spitzeder (1832-1895), actrice, chanteuse de folklore allemande connue pour ses escroqueries. Elle est la fille de Betty et de Josef.